Mistrzostwa Europy juniorów w lekkoatletyce – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19 organizowane w cyklu dwuletnim pod egidą European Athletics.

Pierwsze zawody o randzie mistrzowskiej dla juniorów – pod nazwą europejskich igrzysk juniorów – zorganizowano w 1964 roku w Warszawie dzięki inicjatywie grupy polskich działaczy lekkoatletycznych. Zawody zostały przeprowadzone dzięki współpracy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Związku Młodzieży Socjalistycznej. Zmiana nazwy na mistrzostwa Europy juniorów nastąpiła w 1970 roku.

Edycje

Klasyfikacja medalowa wszech czasów

Mistrzostwa Europy Juniorów 
Klasyfikacja medalowa sporządzona od 1970 do 2021 ME Juniorów.

Europejskie Igrzyska Juniorów 
Klasyfikacja medalowa sporządzona od 1964 do 1968 Europejskich Igrzysk Juniorów.

Przypisy 

!